Santo – persona pia o cosa sacra, oggetto di venerazione in alcune religioni
 Santo (Sanctus o Tersanctus) – canto dell'ordinario della messa cattolica
 Santo – prenome maschile italiano
 Santo – singolo di Christina Aguilera e Ozuna del 2022
 Santo – cognome italiano
 Fiume Santo – torrente della Sardegna settentrionale
 Santo – frazione del comune di Thiene, in provincia di Vicenza
 Il santo –  romanzo di Antonio Fogazzaro
 Il Santo –  film del 1997 di Phillip Noyce
 Santō – distretto della prefettura di Niigata in Giappone

Persone
 El Santo (al secolo Rodolfo Guzmán Huerta) – wrestler e attore messicano, famoso per aver interpretato il personaggio Santo "El enmascarado de plata" sia sul ring che al cinema
 Ron Santo – giocatore di baseball statunitense

Pagine correlate
 Lago Santo
 Santi (disambigua)